Ioan Axente Sever (1821–1906) román teológus, politikus
 Asszonyfalva romániai falu román neve
 Asszonyfalva község román neve